Corazón (Puerto Rico), een plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Corazón (Carlos Santana), een muziekalbum van de Mexicaanse gitarist Carlos Santana uit 2014
 Corazón (Carole King), een single van de Amerikaanse singer-songwriter Carole King
 Corazón (Ednita Nazario), een muziekalbum van de Puerto Ricaanse zangeres Ednita Nazario uit 1999
 Corazón (Fonseca), een muziekalbum van de Colombiaanse zanger Fonseca uit 2006
 Corazón (Ricky Martin), een single van de Puerto Ricaans/Spaanse zanger Ricky Martin van zijn album A Medio Vivir
 Corazón (vulkaan), een vulkaan in Ecuador
 Corazón (film), een Argentijnse film uit 1947